Mesnil-Simon (Calvados) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia
 Mesnil-Simon (Eure-et-Loir) – francuska gmina w Regionie Centralnym